Ала́бузино — село в Бежецком районе Тверской области. С 2005 года входит в состав Фралёвского сельского поселения.

География 
Село находится на заболоченном северо-восточном берегу Равленского озера (проточного) на реке Мологе в 4 км к северо-западу от центра поселения деревни Фралёво и в 7 км к северо-западу от районного центра Бежецка.

Через село проходит шоссейная дорога Бежецк — Поречье.

История 
Первые поселения, найденные вблизи села, относятся к эпохе неолита (до 1000 года).

Существует предание, что в 1238 году хан Золотой орды Батый после разгрома ополчения русских князей на реке Сить и разорения Бежиц в течение нескольких месяцев зимовал на берегу озера в районе села.

Село известно с 1430—40-х годов.

XVII век 
Владельцами села были: вотчинники Иван Травин (до 1627 г.), вдова Анна Ивановна — жена Травина и её сын Василий Иванович Травин (с 1627 г.), Московский Новодевичий монастырь (1646-1677 гг).

В 1648—1658 годах 11000 семей карелов из-за попыток властей Швеции насильно их перевести из православия в протестантизм эмигрировали на русские земли Бежецкого Верха, пустовавшие вследствие голода и разорения Смутного времени. По данным шведского государственного архива, среди мест переселения карел было и Алабузино.

XVIII век 
По данным переписи 1709 года село принадлежала Московскому Новодевичьему монастырю. Секуляризационная реформа 1764 года, проведённая Екатериной II, освободила жителей деревни от монастырской зависимости и перевела их в разряд «экономических крестьян».

В 1781 году с селе на средства прихожан была построена каменная церковь в честь Троицы Живоначальной с 3 престолами.

XIX век 
В 1816 году была построена двухэтажная каменная церковь Смоленской иконы Божией Матери с 3 престолами. Вокруг церквей, колокольни и погоста в 1831 году была сооружена каменная ограда.

В 1859 г. селе было 122 двора, в которых проживали 309 мужчин и 343 женщины. Село считалось «казенным» (в нём жили государственные крестьяне) и было в числе самых больших поселений Бежецкого уезда.

В 1868 году в селе была основана земская школа. Она содержалась на средства земства (350 руб.) и сельского общества (50 руб.), помещение предоставляло волостное правление. В школе было три комнаты, она располагала 280 учебниками, 60 книгами для классного чтения, тремя географическими картами. В школе учились дети из 11 селений, с которыми занимались два преподавателя. Численность учащихся достигала 70 человек, со значительным преобладанием мальчиков:

 1886 г. — 40 мальчиков и 20 девочек;

 1887 г. — 43 мальчика и 15 девочек;

 1888 г. — 55 мальчиков и 11 девочек;

 1889 г. — 62 мальчика и 8 девочек.

В 1887 г. село на возвышенности, 37 колодцев и 3 пруда, кузница, три ветряных мельницы, школа. В селе было 128 дворов и проживало 747 жителей: 368 мужчин и 384 женщины. Грамотными были 111 мужчин и семь женщин, в школе обучались 37 мальчиков и 11 девочек.

Число скота: лошадей — 122, коров и быков — 296, овец — 161, свиней — 38. Безлошадных хозяйств — 16, хозяйств без коров — семь.

XX век 
В 1901 г. в селе было 78 дворов и проживало 321 мужчина и 316 женщин.

Многие жители (уроженцы) села в составе русской армии принимали участие в боевых действиях во время Первой мировой войны 1914—1918 годов. Среди них были:

До административно-территориальной реформы 1919 года село было в составе Новской волости Бежецкого уезда.

В 1919 г. из состава Новской волости были выделены 12 населенных пунктов, образовавшие Алабузинскую волость с центром в селе Алабузино. В 1921 г. в ней было 5 сельсоветов: Алабузинский, Захаровский, Лядовский, Новосельский и Прозоровский и проживало 3596 человек. Волость как административное формирование просуществовала до 1924 г., когда в результате укрупнения волостей вошла в состав Бежецкой волости.

В результате проводимой в 1932—1937 гг. Советской властью политики борьбы с религиозными организациями и репрессиями против верующих, получившей в истории церкви название «безбожной пятилетки», обе сельские церкви были закрыты и разграблены, колокола сняты и отправлены на переплавку, а священники репрессированы. По обвинению в антисоветской агитации были несправедливо осуждены священники алабузинской церкви Смирнов Сергей Иванович (1889 г.р., расстрелян в 1937 г.), Ивановский Петр Евгеньевич (1884 г.р., 3 года лагерей в 1935 г.), Барбошинов Александр Николаевич (1863 г.р., расстрелян в 1937 г.) и диакон Александров Алексей Александрович (1880 г.р., 3 года лагерей в 1935 г.), а также трое уроженцев села. Все они были реабилитированы в 1989 и 1992 годах.

С 1920 по 1937 гг. в селе жил с семьей  и служил в сельской церкви  дьяконом П. М. Иванов — отец оперного певца Алексея Иванова. Он избежал репрессий благодаря сыну, который помог отцу погасить налоговую задолженность церкви.

Во время Великой Отечественной войны на фронте погибли и пропали без вести 58 жителей (уроженцев) села.

В годы Советской власти село было центральной усадьбой колхоза «Большевик».

Население

Достопримечательности 

В селе находится объекты культурного наследия народов Российской Федерации:

 Смоленская церковь (объект федерального значения);
 Троицкая церковь (объект регионального значения);
 школа церковно-приходская (памятник архитектуры);
 пожарный сарай (объект регионального значения);
 деревянный пожарный сарай (объект регионального значения);

Этимология 
Этимология названия связана с «алапа, алап» займище, пойма; «плавни обширные поймы с камышами, зыбуном, кочкарником».

Известные люди 
В 1961 году в селе родился известный поэт и прозаик Андрей Вячеславович Новиков — секретарь Союза писателей России (2018 г.). Награждён большой серебряной медалью Н. Гумилёва, лауреат Национальной литературной премии Золотое перо Руси (2021 г.)

Примечания 

Населённые пункты Фралёвского сельского поселения